Испанский вариант:

 «Испанский вариант» — роман Юлиана Семёнова.
 «Испанский вариант» — художественный фильм, снятый на основе романа.